Гуены, гуенцы (гуэны, гуэнцы) — исчезнувшая тюркская народность на Северном Кавказе, ставшая одним из компонентов в этногенезе современных кумыков.

Происхождение 
Большинство исследователей считают гуенов прямыми потомками кавказских гуннов. Ягуб-бек Лазарев (XIX в.), основываясь на сведениях армянских источников, в работе «О гуннах Дагестана» отождествлял гюенов с гуннами и писал, что этот этноним известен на Восточном Кавказе (Дагестан) со времен мидян. Н. Ходнев также считает гуенов потомками гуннов Прикаспия. По сведениям автора газеты Кавказ. 1859. № 91, гуены являлись остатками гуннов, переселившихся с горного Дагестана. По предположению П. Головинского, гуены — потомки хуннов (гуннов).

Академик, генерал-лейтенант Н. Ф. Дубровин, в 1-м томе своего труда «История войны и владычества русских на Кавказе» (1871 г.), упоминает гуенов и локализует их в период деятельности кумыкского правителя Султан-Махмуда в урочище Чумлы/Чуенлы. В примечании исследователь поясняет, что гуены «суть переселенцы изъ аула Гуни, что въ Ичкеріи (здесь Чечня)». Автор труда «Рассказ кумыка о кумыках» Д.Шихалиев (XIX века) писал о том, что к гуенам восходит род гунай в Чечне.

История 
Известный кавказский этнограф В. Вейденбаум утверждал, что гуены во время нашествия монголов и Тимура занимали предгорную зону и составляли многочисленное племя, имевших своих князей. «Князь куэнов» упоминается в качестве союзника шаухала в конце XVI века.

Н. Ходнев:
«До Султан-Мута тюмены и гуэны имели своих князей; но сначала первые истребили князей у вторых, а потом вторые у первых. Наконец, после Султан-Мута те и другие подчинились его потомкам»
По сведениям Н. Ходнева, тюмены и гуэны пригласили Султан-Махмуда перейти к ним. Согласно другой, возможно, что гуенов вместе с тюменами привёл в Чумлы Султан-Махмуд, наряду со своими подданными — засулакскими кумыками. Позднее, после смерти Султан-Махмуда, население Чумлы (в том числе и гуены) спустилось жить ниже по реке Акташ на место современного села Эндирей. В это время наследниками Султан-Махмуда стали его сыновья Айдемир и Казаналп. Предания утверждают, что гуены, с половиной подчинённых братьям засулакских кумыков, отошли под власть Айдемира.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
  «Кумыкские гуены и тюмены» статья К. М. Алиева на сайте «Кумыкский мир».
  «О южных пределах кумыкского государства эпохи Султан-Мута» статья Г.-Р. А.-К. Гусейнова на сайте «Кумыкский мир».

История кумыков
Исчезнувшие народы Дагестана
История Северного Кавказа
Тюркские народы
Этносы тюрко-монгольского происхождения